Певек:

 Певек — город в России, административный центр Чаунского района Чукотского автономного округа.
 Певек — региональный аэропорт, расположен в посёлке Апапельгино, в 18 км к северо-востоку от города Певек на берегу Восточно-Сибирского моря.
 Певек — арктический морской порт на трассе Севморпути.
 Певек — полуостров в Чукотском автономном округе, отделяет Чаунскую губу от Восточно-Сибирского моря.
 Певек — пролив, соединяющий Чаунскую губу и Восточно-Сибирское море, расположен между островами Роутан и северо-западной частью полуострова Певек.
 Певек — бухта в западной части одноимённого пролива, расположена севернее города Певек.
 Певек — лагуна на западном побережье одноимённого полуострова, расположена в 3 км юго-западнее города Певек.
 Певек — крайнесеверная точка одноимённого полуострова.
 Певек — наивысшая точка одноимённого полуострова.